Épître à Timothée peut faire référence à deux textes du Nouveau Testament:
 Première épître à Timothée
 Deuxième épître à Timothée